Роберт Арп () — американский писатель и философ. Доцент философии . Наиболее известен благодаря написанию книги South Park and Philosophy: You Know, I Learned Something Today. В философской деятельности Роберт Арп преимущественно занимается философией биологии и философией сознания; в настоящий момент он занимается исследованиями в области формальной онтологии совместно с Барри Смитом.

Работы по философии 
 Contemporary Debates in the Philosophy of Biology (Blackwell Publishing), с соредактором Франциско Айола
 Scenario Visualization: An Evolutionary Account of Creative Problem Solving (MIT Press)

Работы по философии в поп-культуре 
 South Park and Philosophy: You Know, I Learned Something Today (Blackwell Publishing)

Примечания

Ссылки 
 Биография Роберта Арпа
 Роберт Арп на Amazon.com

Философы по алфавиту
Выпускники Сент-Луисского университета
Преподаватели Университета штата Флорида
Педагоги США XXI века